Chemilly, commune française de l'Allier
 Chemilly, commune française de la Haute-Saône

Voir aussi 

Chemilly-sur-Serein, commune française de l'Yonne
Chemilly-sur-Yonne, commune française de l'Yonne